

Sigle 
 Stato vegetativo persistente – una condizione di ripresa dal coma priva di coscienza e consapevolezza di sé
 Schweizerische Volkspartei (Unione Democratica di Centro) – partito politico svizzero
 Sega Virtua Processor – chip utilizzato dalla Sega per il gioco Virtua Racing per Megadrive
 Senior Vice President – titolo che nelle società statunitensi è attribuito a taluni manager (v. Presidente di società)
 S'il vous plaît – espressione francese che significa "per favore"
 Small Volume Parental – Prodotto farmaceutico iniettabile o assumibile per via orale o rettale fatto per essere usato in piccoli quantitativi
 Südtiroler Volkspartei – partito politico italiano dell'Alto Adige

Codici 
 SVP – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Bie Silva Porto di Kuito (Angola)

Altri progetti